Jméno a příjmení John Sinclair nosí více různých osob:

 John Sinclair (básník) (* 1941) – americký básník
 John Sinclair (hudebník) (* 1952) – anglický hudebník
 Yasus Afari, rodným jménem John Sinclair (* 1962) – jamajský básník
 John Gordon Sinclair (* 1962) – skotský herec